Francesco Giusti del Giardino – ingegnere, imprenditore e politico italiano
 Giovanni Giusti del Giardino – ufficiale italiano
 Vettor Giusti del Giardino – politico italiano